Duilio Del Prete (1938-1998), acteur et chanteur italien
 Franco Prete (1933-2008), écrivain italien
 Joshua Prete (1991-), coureur cycliste australien
 Franco Del Prete (1943 – 2020), musicien italien.